Цепилова (, Цепилово) — село в Сорокском районе Молдавии. Наряду с селом Околина входит в состав коммуны Околина.

География 
Село расположено на высоте 180 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Цепилова проживает 893 человека (427 мужчин, 466 женщин).

Этнический состав села:

Известные люди, связанные с селом 
 Керсновская, Евфросиния Антоновна (1908—1994) — бессарабская помещица и мемуаристка.
 Керсновский, Антон Антонович (1907—1944) — военный историк.

Примечания 

Населённые пункты Сорокского района